Berczik Árpád (1842–1919), magyar novellista, színműíró
 Berczik Árpád (1929), magyar hidrobiológus, zoológus, ökológus, egyetemi tanár